Alfredo Layne (1959-1999), un boxeur panaméen ;
 Bill Layne (1911-2005), un artiste américain, illustrateur et animateur qui a travaillé pour les studios Disney ;
 Bobby Layne (1926-1986), un joueur américain de football américain ;
 Kenny Layne (1981-), plus connu sous le pseudonyme de Kenny King, un catcheur américain ;
 Kevin Layne (1998-), un footballeur international guyanien ;
 KiKi Layne (1991-), une actrice américaine ;
 Martha Layne Collins (1936-), une femme politique démocrate américaine ;
 Patti Layne (1956-), une artiste et chanteuse/auteur-compositeur canadienne ;
 Tamrat Layne (1955-), un homme politique éthiopien ;
 Tommy Layne (1984-), un lanceur de relève gaucher des Ligues majeures de baseball.

Prénom

Voir aussi 
 Arnold Layne, une chanson de Pink Floyd, sortie en 1967
 Fast Layne, une mini-série américaine créée par Travis Braun, diffusée en 2019 sur Disney Channel
 Rolvenden Layne, un hameau, dans le comté du Kent, en Angleterre